Haus Erdmann Hannover steht für:

 Haus Erdmann (Hannover-Döhren), Villa im Stadtteil Döhren
 Haus Erdmann (Hannover-Mitte), Geschäftsgebäude in der Innenstadt